Le nom Tolland peut désigner :
 Tolland (Connecticut) 
 Tolland (Massachusetts) 
 Le comté de Tolland
 Tolland, Banlieue de la Ville de Wagga Wagga

Homonymie de toponyme